Denis Shapovalov est un nom de personne notamment porté par :
 Denis Shapovalov, un violoncelliste, chef d'orchestre et compositeur russe né le  à Tchaïkovski ;
 Denis Shapovalov, un joueur de tennis canadien né le  à Tel Aviv.